GDB steht für:

 Genossenschaft Deutscher Brunnen eG, ursprünglich Getränke Deutscher Brunnen
 GNU Debugger, freies Programmierwerkzeug zum Finden von Fehlern im Quellcode
 Grundstücksdatenbank in Österreich
 Kfz-Kennzeichen, Deutschland: Gadebusch, Landkreis Nordwestmecklenburg

GdB steht für:
 Grad der Behinderung
 Griesson - de Beukelaer, deutscher Gebäckhersteller

gdb steht für:
 Ollari (ISO-639-3-Code), zentral-dravidische Sprache im Osten Indiens

.gdb steht als Dateinamenserweiterung für:
 Garmin-GPS-Dateien
 InterBase-Datenbanken

Abkürzung